Surányi Ferenc (1848–1933) lovassági tábornok
 Surányi Ferenc (1887–1958) apát-plébános
 Surányi Ferenc (1889–1914) lakatosmester, repülőgép-konstruktőr, pilóta